Viškovci je lahko:
 Viškovci, Pleternica (Hrvaška)
 Viškovci, Osješko-baranjska županija (Hrvaška)